Bibó István, id. (1877–1935) etnológus, filozófus, könyvtáros
 Bibó István (1911–1979) jogász, politikus, könyvtáros, társadalomfilozófus, szociológus, az MTA tagja
 Bibó István, ifj. (1941) művészettörténész, gimnáziumi igazgató